Ортега има више значења:

 Ортега (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ортега (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ортега (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ортега (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику